Palestinien est un nom propre qui peut désigner les populations ayant vécu dans la région de la Palestine au cours des siècles;

Antiquité 
Palestinien est la terminologie moderne de peleshet, falassyan et felistim.
 Les Philistins (issu de l'hébreu biblique peleshet ()), peuple qui résidaient dans les régions côtières orientales de la Méditerranée et désigné comme « philistins » signifiant "émigré" ou "envahisseurs", proche du mot grec antique signifiant « forains, étrangers ».

Époque contemporaine 
Le terme de palestinien désigne :
 les citoyens de l'État de Palestine ;
 les citoyens de l'autorité palestinienne ;
 les habitants des territoires palestiniens ;
 le peuple palestinien, peuple arabe vivant en Palestine, Jordanie, Israël, Liban, Syrie et avec une diaspora importante notamment au Moyen-Orient et aux États-Unis ;
 les habitants du Yishouv durant le mandat britannique en Palestine ;
 les habitants de la ville de Palestine dans le Texas.

Références